Сверхвысокие небоскрёбы Китая преобладают среди самых высоких зданий мира. Китай имеет самое большое количество высотных зданий в мире (выше 150 метров), превосходя США, Японию, ОАЭ и Южную Корею вместе взятых. По состоянию на июнь 2017 года в Китае находилось 1467 зданий выше 150 метров, из которых 50 превышали высоту в 300 метров.

История 
В октябре 2021 года власти Китая запретили строить сверхвысокие небоскрёбы в небольших городах. В частности, города с населением менее 3 миллионов человек ограничили в строительстве небоскрёбов высотой более 150 метров, а города с населением более 3 миллионов человек — зданий выше 250 метров (при этом, им категорически запретили строить здания высотой более 500 метров). По мнению центрального правительства, власти городов с низкой плотностью застройки возводили небоскрёбы ради тщеславия, а не из практических целей.

Строительство небоскрёбов по годам 
В списке представлены здания выше 150 метров, построенные в течение последних 15 лет.

В последние годы в Китае строят более 100 небоскрёбов в год, на 2017 год намечен ввод в эксплуатацию порядка 120 небоскрёбов. Таким образом, более 1200 небоскрёбов будут построены только в течение 15 лет.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Китая с высотой от 300 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. В столбце «Год» указан год, в котором здание было завершено.

На середину 2021 года из десяти самых высоких небоскрёбов мира шесть находились в Китае. По состоянию на 2021 год в рейтинг входят следующие здания:

Хронология самых высоких зданий Китая 
Это список зданий, которые когда-то носили титул самого высокого здания Китая. Этот список включает только здания и не включает телевизионные башни, мачты и другие сооружения. Список не включает здания из Гонконга, Тайваня и Макао.

В процессе постройки 
В списке перечислены строящиеся здания которые, как планируется, превысят отметку в 300 метров.

Предложенные  / Проекты

Строительство заморожено

См. также 
 Список самых высоких зданий Гонконга
 Список самых высоких зданий Макао
 Список самых высоких зданий Шанхая
 Список самых высоких зданий Шэньчжэня

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Высота